Le patronyme Gastellier est porté par les personnalités suivantes :
 René Gastellier (1741-1821), médecin et homme politique français ;
 Casimir Gastellier (1830-1895), homme politique français ;
 Fabian Gastellier (née en 1956), journaliste et écrivaine française.